Selinum sylvestre  puede referirse a la:
descrita por (L.) Crantz en 1767 es la Angelica sylvestris subsp. sylvestris 
Las descrita por:   L. en 1753, Oed. en 1768, Pourr., Pourr. ex Nym. en 1879  son la Thysselinum palustre'' de Hoffm.

Referencias